Rhoptromeris är ett släkte av steklar som beskrevs av Förster 1869. Rhoptromeris ingår i familjen glattsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glattsteklar
Rhoptromeris